Beautiful Boy (Darling Boy) – canzone del 1980 di John Lennon
 Beautiful Boy – film del 2010 diretto da Shawn Ku 
 Beautiful Boy – film del 2018 diretto da Felix Van Groeningen